Пол Мотвани (; 13 июля 1962, Глазго) — шотландский шахматист, гроссмейстер (1992).

В составе сборной Шотландии участник девяти Олимпиад (1986—1996, 2000—2004).

Семикратный чемпион Шотландии (1978, 1986, 1987, 1992, 1993, 2002, 2003).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Пола Мотвани на сайте 365chess.com
 Личная карточка Пола Мотвани на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Участники шахматных олимпиад